Macbeth, William Shakespeare tragédiája
 Macbeth, Giuseppe Verdi operája
 Kisvárosi Lady Macbeth, Nyikolaj Szemjonovics Leszkov kisregénye
 Kisvárosi Lady Macbeth, Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics operája

Személyek 
 Macbeth skót király, 1040-től 1057-ig Skócia királya volt
 Lady Macbeth (Gruoch), Macbeth skót király felesége

Filmek 
 Macbeth (1948), Orson Welles filmje
 Macbeth (1960), George Schaefer filmje
 Macbeth (1970), John Gorrie filmje
 Macbeth (1971), Roman Polański filmje
 Macbeth (1982), Tarr Béla filmje
 Macbeth (2001), Thomas Grimm filmje
 Macbeth (2005), Mark Brozel filmje
 Macbeth (2006), Geoffrey Wright filmje
 Macbeth (2015), Justin Kurzel filmje

Zene 
 Macbeth, szolnoki heavy metal együttes, korábban Lady Macbeth